Blanquet ist der Familienname folgender Personen:

 Armand de Blanquet du Chayla (1898–??), französischer Diplomat
 Armand Alexandre de Blanquet du Chayla (1885–1947), französischer Adliger, siehe Alexandre du Chayla
 Josias Braun-Blanquet (geb. Braun; 1884–1980), Schweizer Botaniker

 Stéphane Blanquet (* 1973), französischer Comicautor

Siehe auch:
 Blanquette
 Blankett